Josiah Kibira ist der Name folgender Personen:

* Josiah Kibira (Bischof) (1925–1988), tansanischer lutherischer Bischof
 Josiah Kibira (Regisseur) (* 1960), tansanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent